Diese Liste beinhaltet alle deutschen American-Football-Vereine die in den Jahren 1990 bis 1999 mit einer Herrenmannschaft an einer offiziellen Liga des AFVD bzw. des AFBD teilnahmen. Farblich hinterlegt ist die Ligazugehörigkeit. Insgesamt umfasst die Liste 322 Mannschaften, mit 121 aktiven Mannschaften gab es 1991 die wenigsten Mannschaften, 1995 mit 189 aktiven Mannschaften die größte Zahl.

Legende

Teams

Anmerkungen

Vereinsumbenennungen 
 Verschiedene Vereine benannten sich im Laufe der Zeit um, diese sind, sofern bekannt, unter einem Namen zusammengefasst

Vereinsfusionen 
 Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu Vereinsfusionen, in diesem Fall stehen die Vereine, im Gegensatz zu den Umbenennungen, alleine in der Tabelle.

!
Aktive American-Football-Vereine in Deutschland (1990–1999)